Dix-Mai ou X-Mai ou 10-Mai, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union,  peut désigner :

Calendrier 

10 mai :  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En Belgique : événements non connus.

En France : 
 Le  : Explosion au sol d'un bombardier allemand, après son atterrissage forcé à Borre dans le Nord, en ce premier jour de la Bataille de France.
 Le  : Reddition de la Poche de Lorient à Caudan dans le Morbihan.
 Le  : Élection de François Mitterrand à la présidence de la République française.
 Le  : Le Parlement a reconnu la traite des Noirs et l'esclavage comme crimes contre l'humanité.
 Autres dates ou lieux : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, comme :

En espagnol, « 10 de Mayo » ou « Diez de Mayo »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 10 de Mayo, à  Guadalupe, dans l'État de  Nuevo León.

Notes, références et géolocalisations

Notes

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Odonymes français dont le quantième est en lettres

Odonymes français dont le quantième est en chiffres

Odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
10